Городи́ще () — село в Червоноградской городской общине Червоноградского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 132 человека. Занимает площадь 0,72 км². Почтовый индекс — 80085. Телефонный код — 3257.

Ссылки 
 Городище на сайте Верховной рады Украины